Die Saison 1955/56 war die insgesamt 13. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga.

Besonderheiten 
Nachdem in den letzten fünf Spielzeiten (1950/51 bis 1954/55) nur jeweils zwölf Mannschaften an der höchsten mexikanischen Fußballliga teilgenommen hatten, wurde die Liga zur Saison 1955/56 auf 14 Teams aufgestockt, womit wieder die Teilnehmerzahl aus der Saison 1949/50 erreicht wurde, als die höchste Spielklasse zuletzt die Bezeichnung Liga Mayor getragen hatte, bevor sie 1950/51 zur Primera División umbenannt worden war. Erstmals nach der Eröffnungssaison 1943/44 der mexikanischen Profiliga – und somit zum zweiten Mal überhaupt – wurde die Meisterschaft erst durch ein zusätzliches Spiel entschieden, nachdem der León FC und der CD Oro die Saison mit jeweils 37 Punkten beendet hatten, weil die Torbilanz nicht zur Ermittlung des Meisters herangezogen wurde. León gewann das entscheidende Spiel mit 4:2 auf neutralem Platz im Estadio Olímpico Universitario von Mexiko-Stadt. Somit erzielten die Esmeraldas bereits ihren vierten Meistertitel und bauten ihren Vorsprung als „Rekordmeister der Profiliga“ entsprechend aus.  Außer dem CD Veracruz, der bis dato immerhin zwei Meistertitel gewinnen konnte (1946 und 1950), gelang allen übrigen sieben Meistern (Asturias 1944, España 1945, Atlante 1947, Atlas 1951, Tampico 1953, Marte 1954 und Zacatepec 1955) jeweils nur ein einziger Erfolg. Dennoch verlor der León FC den „Titel des Rekordmeisters“ bereits sechs Jahre später wieder, als der baldige „Serienmeister“ CD Guadalajara seinen fünften Titel gewann.

Auf- und Absteiger 
Zur Ermittlung der Auf- und Absteiger wurde 1955 ein Sonderturnier veranstaltet, nachdem der Club Atlas als Meister der Segunda División bereits der Aufstieg gelungen war. In diesem Turnier belegte der Club Atlante den ersten Platz und konnte somit den Abstieg vermeiden. Den zweiten und dritten Platz belegten der CD Zamora und der CD Cuautla, die somit den Aufstieg schafften. Der Viertplatzierte Marte stieg ab und der Fünftplatzierte Querétaro FC blieb in der zweiten Liga.

Abschlusstabelle 1955/56 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1955/56 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Die mexikanische Saison 1955/56 bei RSSSF

Siehe auch 
 Liga MX

1955
Fußballsaison 1955/56